Il singolare del Tennis Channel Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Arthurs ha battuto in finale Mario Ančić 7-5, 6-3.

Teste di serie

 n/a
  Vince Spadea (semifinali)
  Mario Ančić (finale)
  Taylor Dent (primo turno)

 Kevin Kim (secondo turno) 
 Irakli Labadze (secondo turno) 
 Kenneth Carlsen (primo turno) 
 Lars Burgsmüller (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 2005
ATP Tour 2005